— гора в Японии. Находится на территории национального парка , недалеко от Токио. Высота 929 м (3 048 футов) над уровнем моря.

География 
Гора Митаке является одной из отправных точек Национального парка Титибу-Тама-Кай, который покрывает более 1250 км² заросших лесом гор, холмов, ущелий, а также нескольких небольших городов в четырёх префектурах Яманаси, Сайтама, Нагано и Токио.

Достопримечательности горы Митаке 
На вершине горы находится синтоистское святилище храм Мусаси-Митаке. По пути к храму — маленькая деревня с гостиницами в японском стиле, магазины сувениров. Считается, что Мусаси-Митаке является центром поклонения богам гор на протяжении почти двух тысяч лет.

От храма несколько дорог ведут к соседним горам и долинам. Среди наиболее красивых мест — так называемый «Каменный сад» — узкая лесистая долина с живописной речкой, огромные камни, покрытые мхом и два водопада.

Галерея

Примечания

Ссылки 
Города Японии → Токио

Горы Японии